La République du Haut-Karabagh est organisé en huit divisions administratives. De ces dernières, sept sont des régions ; Stepanakert, la capitale du pays, est une ville dotée d'un statut spécial.

À l'issue de la guerre de 2020, la région de Hadrout et la moitié sud de celle de Kashatagh sont reconquises par l'Azerbaïdjan. De plus, la République du Haut-Karabagh doit rendre à l'Azerbaïdjan les territoires azéris occupés depuis 1991. En tout, elle perd les trois quarts des territoires qui étaient sous son contrôle. En définitive, les indépendantistes du Haut-Karabagh ne contrôlent plus que 4 388 Kilomètres carrés depuis janvier 2021, et rétrocèdent environ 7 000 Kilomètres carrés de terres à l'Azerbaïdjan.

Divisions administratives

Notes et références